Osgood ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Osgood (1809–1890), US-amerikanischer Maler
 Charles E. Osgood (1916–1991), US-amerikanischer Psychologe
 Chris Osgood (* 1972), kanadischer Eishockeytorwart
 Frances Sargent Osgood (1811–1850), US-amerikanische Dichterin
 Gayton P. Osgood (1797–1861), US-amerikanischer Politiker
 Kresten Osgood (* 1976), dänischer Jazz-Schlagzeuger
 Peter Osgood (1947–2006), englischer Fußballspieler
 Richard M. Osgood (* 1943), US-amerikanischer Physiker
 Robert Bayley Osgood (1873–1956), US-amerikanischer Chirurg, Erstbeschreiber des Morbus Osgood-Schlatter
 Samuel Osgood (1748–1813), US-amerikanischer Kaufmann und Politiker
 Samuel Stillman Osgood (1808–1885), US-amerikanischer Porträtist
 Wilfred Hudson Osgood (1875–1947), US-amerikanischer Zoologe
 William Fogg Osgood (1864–1943), US-amerikanischer Mathematiker

Osgood ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Osgood (Idaho)
 Osgood (Indiana)
 Osgood (Iowa)
 Osgood (Kansas)
 Osgood (Missouri)
 Osgood (North Carolina)
 Osgood (Ohio)
 Osgood (Pennsylvania)
 Osgood (West Virginia)